Сасі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 24 км на південний схід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Сасі було приєднано до муніципалітету Вермантон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 209,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сасі
 Сасі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сасі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна